Rossstall bezeichnet:
 Rossstall (Berg), Berg in der Schweiz
 Ruine Alt-Gutrat, die Ruine einer Felsenburg im Gemeindegebiet von Hallein (Österreich)

Roßstall bezeichnet:
 Roßstall, seit 1913 Roßtal, Marktgemeinde in Bayern (Deutschland)

Siehe auch:
 Rossstallgraben
 Pferdestall